Валлермоза () — коммуна в Италии, располагается в регионе Сардиния, подчиняется административному центру Кальяри.

Население составляет 2010 человек, плотность населения составляет 32,52 чел./км². Занимает площадь 61,81 км². Почтовый индекс — 9010. Телефонный код — 0781.

Покровителем коммуны почитается святой Люцифер, празднование 20 мая.

Ссылки